Séraphin – forma francese del nome proprio di persona italiano Serafino
Séraphin – film del 1950 diretto da Paul Gury
Séraphin: un homme et son péché – film del 2002 diretto da Charles Binamé